Muar steht für:

 Muar (Distrikt), Distrikt in Malaysia
 Muar (Stadt), Stadt in Malaysia
 Sungai Muar, Fluss in Malaysia
 Rio Muar, Fluss in Mosambik
 Muar Municipal Council FC, Fußballverein in Malaysia

Siehe auch:
 Flughafen Muar